Rutger I van Kleef (tussen 970 en 985 - rond 1050), graaf van Kleef
 Rutger II van Kleef (10?? - 1075), graaf van Kleef